

События 
 Консулы: Луций Домиций Агенобарб (плебей) и Публий Корнелий Сципион (патриций); консул-суффект: Луций Тарий Руф (вместо Корнелия, плебей); преторы: Гней Пуллий Поллион и Тиберий Клавдий Нерон; монетный триумвир: Марк Санквиний.
 Тиберий управляет Косматой Галлией. Трансальпинская Галлия разделена на 4 провинции: Нарбонскую Галлию, Лугдунскую Галлию, Аквитанию и Белгику.
 Агриппа строит храм Мезон Карре в Нимсе.
 Пребывание Августа в Галлии (по 13 год).
 Свадьба Антонии Младшей, дочери Марка Антония, и Друза, пасынка Октавиана.

Скончались 
 Корнелия Сципиона — дочь консула-суффекта 38 года до н. э. Луция Корнелия Лентула и Скрибонии, падчерица императора Августа.

Примечания

См. также